Гей-Люссак:

 Гей-Люссак, Жозеф Луи — французский химик и физик, член Французской Академии наук (1806).
 Гей-Люссак — кратер на Луне.